Barockmuseum steht für

 Salzburger Barockmuseum in der Stadt Salzburg
 Ehemaliges Niederösterreichisches Barockmuseum im Schloss Heiligenkreuz-Gutenbrunn in Herzogenburg
 Österreichisches Barockmuseum im Belvedere in Wien